

Блуґово — село в гміні Злотув Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Блуґово — село в гміні Ліпка Злотовського повіту Великопольського воєводства